Попырин — фамилия; имеет женскую форму Попырина.
 Попырин, Алексей (род. 5 августа 1999 года в Сиднее) — австралийский профессиональный теннисист.
 Попырин, Лев Сергеевич (20 октября 1928 года, Иваново — 8 октября 2006 года, Москва) — советский физик, специалист в области комплексных проблем энергетики, член-корреспондент АН СССР.